Beetle steht für:
 Beetle (Kentucky), Unincorporated Community im Carter County (Kentucky), Kentucky

 VW New Beetle, Automodell von Oktober 1997 bis Juli 2010
 VW Beetle, Nachfolgemodell des New Beetle, von 2011 bis 2019 produziert
 beetle tank, Name der angelsächsischen Alliierten für den deutschen Sprengpanzer Goliath (Panzer)

Beetle ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Ackerman Beetle (1913–2003), US-amerikanischer Botaniker (Agrostologe), Namensgeber für Croton beetlei

 ist der botanische Name folgender Person:
 Alan Ackerman Beetle (1913–2003), US-amerikanischer Botaniker (Agrostologe)

Beetle ist der Spitzname folgender Personen:
 Walter Bedell Smith (1895–1961), US-amerikanischer General, Botschafter und CIA-Chef

Siehe auch:
 Beatle